Dans le christianisme, la Bonne Nouvelle désigne l'annonce de l'Évangile. Les utilisations dérivées ont souvent un rapport plus ou moins immédiat avec ce premier sens. « Bonne nouvelle » est une traduction littérale du mot de grec ancien : .

Bonne-Nouvelle peut faire référence :

Lieux 
 à Paris, à l'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, qui donne son nom :
 au quartier administratif de Bonne-Nouvelle ou  de Paris, situé dans le  de Paris ;
 à la Butte de Bonne-Nouvelle où fut aménagé l'un des bastions de l'enceinte de Louis-XIII et sur laquelle fut construit le quartier de « Villeneuve-sur-Gravois» connu actuellement sous le nom de Bonne-Nouvelle ;
 au boulevard de Bonne-Nouvelle, un des Grands Boulevards, entre le boulevard Saint-Denis (hauteur de la porte Saint-Denis) et le boulevard Poissonnière. Il marque la limite entre le  et le  ;
 à l'impasse Bonne-Nouvelle, proche du précédent ;
 à Bonne-Nouvelle, une station du métro de Paris sur les lignes 8 et 9, en limite des ,  et  ;
 au bazar Bonne-Nouvelle, un ancien magasin situé sur le boulevard de Bonne-Nouvelle ;
 à la section Bonne-Nouvelle, section révolutionnaire parisienne sous la Révolution française ;
 à l'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle à Lorient ;
 à la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Rennes, au nom ainsi attribué en référence à la bonne nouvelle de la victoire d'Auray de 1364, de l'un des deux partis concurrents dans la Guerre de Succession de Bretagne ;
 à Bonne Nouvelle, prison de Rouen ;
 à l'abbaye Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, abbaye bénédictine de Rouen ;

Œuvres 
 Bonnes Nouvelles (Good News), film américain de Nick Grinde sorti en 1930 ;
 La Bonne Nouvelle, un court-métrage d'André Weinfeld sorti en 1974 ;
 Les Bonnes Nouvelles (Buone notizie), film italien d'Elio Petri sorti en 1979 ;
 Bonne Nouvelle, album de Natasha St-Pier ;
 Bonne Nouvelle, titre d'une chanson sur l'album Les Beaux Dégâts de Francis Cabrel.